Sacrificio indice genericamente lo sforzo, la rinuncia a qualcosa in vista di un fine.

Può inoltre riferirsi a:

 Sacrificio – manovra degli scacchi

Musica
 Sacrificio – album dell'Equipe 84 del 1974

Cinema
 Sacrificio – film del 1986 diretto da Andrej Tarkovskij

Televisione
 Sacrifici (Sacrifices), episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1
 Sacrifici (I Will Rise Up), episodio della seconda stagione di True Blood
Sacrifici (Transtions), episodio della seconda stagione di Army Wives - Conflitti del cuore